Bass Rock ist der Name folgender Inseln 

 Bass Rock, Felseninsel in Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Bass Rock (Essex County, Massachusetts)
 Bass Rock (Norfolk County, Massachusetts)

in Grönland:
 Bass Rock (Grönland), eine der Pendulum Øer

Siehe auch:
 Marotiri (auch Bass Rocks), eine Inselgruppe im Pazifik
 Bass Island